Таванн, Таван:

 Гаспар де Со Таванн (1509-1573) — французький католицький полководець епохи Релігійних воєн, маршал Франції.
 Гійом де Таванн (Guillaume de Tavannes; 1553-1663) — французький придворний, який залишив спогади про 1560-1596 (вид. у Парижі в 1625); син Гаспара де Таванна.

Таван-Дашт-е Олія — населений пункт в остані Марказі
 Таван-Дашт-е Софла — населений пункт в остані Марказі

Таван —  муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара

Таван — громада в кантоні Берн

Інше 
 Таван-Богдо-Ула — гора